

Presentación Previa 
El ruso Teimuraz Gabashvili y el ucraniano Denys Molchanov son los campeones defensores, pero decidieron no participar en esta edición.

La pareja formada por el serbio Ilija Bozoljac y el neozelandés Michael Venus ganaron el título, derrotando en la final al argentino Facundo Bagnis y al ruso Alex Bogomolov, Jr. por 7-5, 6-2.

Cabezas de serie 

  Marin Draganja /  Henri Kontinen (Semifinales)
  Nicholas Monroe /  Jack Sock (Cuartos de final)
  Philipp Marx /  Michal Mertiňák (Cuartos de final)
  Rameez Junaid /  Adil Shamasdin (Semifinales)

Cuadro

Enlaces externos 
 

ATP Challenger Tour 2014
Tenis en 2014
Torneos de tenis en tierra batida
Challenger de Savannah 2014